Amerikai Egyesült Államok
 Calamus (Iowa)
 Calamus (Wisconsin)
Egyéb
rattanpálma, latin neve Calamus